Яков Кузнецов:
 Кузнецов, Яков (более известен под фамилией Кошельков; 1890—1919) — московский преступник.
 Кузнецов, Яков Васильевич (1761—1816/1823) — удельный крестьянин, предприниматель.